Legislativa může znamenat:
 zákonodárná moc – oprávnění vydávat zákony
 zákonodárný proces – proces přijímání zákonů
 Zákonodárný proces v Česku
 jiný název pro právní řád nebo soubor právních předpisů

Související články 
 Legislativní rada vlády České republiky
 Legislativní pravidla vlády

Externí odkazy